Een verkeersweg:
 N992 (België)
 N992 (Nederland), zie Provinciale weg 992

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing